

Духова — селище, Каменський район, Алтайський край
 Духова — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область